Royal Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Royal Township (Arkansas)
 Royal Township (Kansas)
 Royal Township (Minnesota)
 Royal Township (Nebraska)
 Royal Township (North Dakota)